Уједињено Краљевство је учествовало на 23. Европском првенству 2016. одржаном у Амстердаму, (Холандија), од 6. до 10. августа. Ово је било двадесет друго Европско првенство у атлетици на отвореном на којем је Уједињено Краљевство учествовало. Није учествовало 1934. године. Репрезентацију Уједињеног Краљевства представљало је 89 спортиста (46 мушкараца и 43 жена) који су се такмичили у 39 дисциплина (19 мушких и 20 женских).

На овом првенству Уједињено Краљевство је била треће по броју освојених медаља са 16 медаље, (5 златних, 3 сребрне и 8 бронзаних).. У табели успешности према броју и пласману такмичара који су учествовали у финалним такмичењима (првих 8 такмичара) Уједињено Краљевство је са 34 учесника у финалу заузело 1. место са 172 бода.

Учесници 

 Мушкарци:
 Џејмс Елингтон — 100 м, 4 х 100 м
 Ричард Килти — 100 м
 Ojie Edoburun — 100 м
 Данијел Талбот — 200 м
 Нетанил Мичел Блејк — 200 м
 Жарнел Хјуз — 200 м
 Мартин Руни — 400 м
 Џаред Дан — 400 м, 4 х 400 м
 Елиот Џајлс — 800 м
 Џејми Веб — 800 м
 Ли Емануел — 1.500 м
 Џејк Вајтман — 1.500 м
 Том Ланкашир — 1.500 м
 Џонатан Дејвис — 5.000 м
 Џони Дејвис — 5.000 м
 Дејви Грифит — 10.000 м
 Енди Вернон — 10.000 м
 Калум Хокинс — Полумаратон
 Метју Бонд — Полумаратон
 Ли Меријен — Полумаратон
 Џонатан Хеј — Полумаратон
 Ендру Пози — 110 м препоне
 Лоренс Кларк — 110 м препоне
 Дејвид Кинг — 110 м препоне
 Рис Вилијамс — 400 м препоне
 Џек Грин — 400 м препоне, 4 х 400 м
 Том Бартон — 400 м препоне
 Роб Малет — 3.000 м препреке
 Џејмс Дасаолу — 4 х 100 м
 Адам Џемили — 4 х 100 м
 Чиџинду Уџа — 4 х 100 м
 Рабах Јусиф — 4 х 400 м
 Делано Вилијамс — 4 х 400 м
 Метју Хадсон-Смит — 4 х 400 м
 Најџел Левин — 4 х 400 м
 Роберт Грабарз — Скок увис
 Крис Бајкер — Скок увис
 Luke Cutts — Скок мотком
 Грег Радерфорд — Скок удаљ
 Данијел Брамбл — Скок удаљ
 Џулијан Рид — Троскок
 Нејтан Даглас — Троскок
 Крис Бенет — Бацање кладива
 Mark Dry — Бацање кладива
 Ник Милер — Бацање кладива
 Ешли Брајант — Десетобој

 Жене:
 Дезире Хенри — 100 м
 Аша Филип — 100 м, 4 х 100 м
 Дина Ашер Смит — 200 м, 4 х 100 м
 Џоди Вилијамс — 200 м
 Ањика Онура — 400 м, 4 х 400 м
 Кристин Охуруогу — 400 м
 Алисон Ленард — 800 м
 Џени Мидоус — 800 м
 Адел Трејси — 800 м
 Сара Мекдоналдс — 1.500 м
 Мелиса Кортни — 1.500 м
 Стефани Твел — 5.000 м
 Лаура Вајтл — 5.000 м
 Ајлиш Маколган — 5.000 м
 Џо Павеј — 10.000 м
 Џес Ендрус — 10.000 м
 Гема Стил — Полумаратон
 Алисон Диксон — Полумаратон
 Лили Партриџ — Полумаратон
 Тина Муир — Полумаратон
 Шарлот Перде — Полумаратон
 Тифани Потер — 100 м препоне
 Луси Хатон — 100 м препоне
 Серита Соломон — 100 м препоне
 Лени Вејт — 3.000 м препреке
 Рози Кларк — 3.000 м препреке
 Бјанка Вилијамс — 4 х 100 м
 Дарил Неита — 4 х 100 м
 Емили Дајмонд — 4 х 400 м
 Ајлид Дојл — 4 х 400 м
 Серен Банди-Дејвис — 4 х 400 м
 Маргарет Адеоје — 4 х 400 м
 Кели Масеј — 4 х 400 м
 Изабел Пули — Скок увис
 Џасмин Сајерс — Скок удаљ
 Лорејн Јуџин — Скок удаљ
 Шара Проктор — Скок удаљ
 Лаура Семјуел — Троскок
 Рејчел Валадер — Бацање кугле
 Џејд Лали — Бацање диска
 Софи Хичон — Бацање кладива
 Голди Сејерс — Бацање копља
 Морган Лејк — Седмобој

Освајачи медаља (16)

Злато (5) 

 Мартин Руни — 400 м
 Џејмс Дасаолу, Адам Џемили,  Џејмс Елингтон, Чиџинду Уџа — 4 x 100 м
 Грег Радерфорд — Скок удаљ
|valign="top"|
 Дина Ашер−Смит — 200 м
 Емили Дајамонд, Ањика Онура,  Ајлид Дојл, Серен Банди-Дејвис — 4 x 400 м
|}

Сребро (3) 

 Роберт Грабарз — Скок увис
|valign="top"|
 Аша Филип, Дина Ашер−Смит,  Бјанка Вилијамс, Дарил Неита — 4 x 100 м
 Џасмин Сајерс — Скок удаљ
|}

Бронза (8) 

 Данијел Талбот — 200 м
 Елиот Џајлс — 800 м
 Рабах Јусиф, Делано Вилијамс,  Џек Грин, Метју Хадсон-Смит — 4 x 400 м
 Крис Бејкер — Скок увис
 Џулијан Рид — Троскок
|valign="top"|
 Ањика Онура — 400 м
 Тифани Портер — 100 м препоне
 Стефани Твел — 5.000 м
|}

Резултати

Мушкарци 

 ''Такмичари у штафети обележени звездицом трчали су у квалификацијама или су били резерва, а такмичари који су обележени бројем трчали су и у појединачним дисциплинама.

Десетобој

Жене 

 ''Такмичарке у штафети обележене звездицом су се такмичиле у квалификацијама а такмичарке означене бројем учествовале су и у појединачним дисциплинама.

Седмобој

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2016. на сајту ЕАА

Земље учеснице на Европском првенству у атлетици на отвореном 2016.
Уједињено Краљевство на Европском првенству у атлетици на отвореном